Габчак Іван Миколайович (1992-2014) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Габчак Любов Ільківна (* 1935) — депутат Верховної Ради УРСР 9-го скликання.